Chicoutimi, arrondissement de la ville canadienne de Saguenay située dans la province de Québec ;
 Chicoutimi, circonscription électorale provinciale du Québec;
 Chicoutimi—Le Fjord, circonscription électorale fédérale du Canada;
 Rivière Chicoutimi, rivière canadienne, affluent du Saguenay;
 Chicoutimi, album du groupe de rock français Les Wampas, paru en 1998.
 , un sous-marin des Forces canadiennes.